Elbow Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elbow Lake (Becker County), een plaats op de grens van Becker County en Clearwater County in de Amerikaanse staat Minnesota
Elbow Lake (Grant County), een stad in Grant County in de Amerikaanse staat Minnesota, Verenigde Staten
Elbow Lake (Saskatchewan), een gehucht in Saskatchewan, Canada
Elbow Lake Township, een plaats in Grant County, Minnesota, Verenigde Staten
Elbowmeer, een meer gelegen in Elbowpas ten noorden van de Highwoodpas in Kananaskis Country in Alberta, Canada